Monte Hano o Montehano, es un topónimo que comparten un monte, una isla, un castillo, un monasterio o convento y una localidad; todos ellos situados en Cantabria (España):
 El Monte Hano.
 La isla de Montehano.
 El castillo de Montehano.
 El monasterio de Montehano, también denominado de San Sebastián de Hano.
 La localidad de Montehano (Escalante).